Сезон 2020/2021 годов стал для «Ромы» 92-м в главной итальянской футбольной лиге. Это был первый постковидный сезон. Из-за ограничений все матчи проходили без зрителей на трибунах.

В игровом плане для команды ничего не поменялось — такое же нестабильное выступление в чемпионате и кубках. «Рома» заняла в итоге 7-е место в чемпионате, что позволило «волкам» квалифицироваться в новый еврокубковый турнир — Лигу конференций.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

66.500.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

42.000.000

Зима 

0

Общие убытки:66.500.000

Общая прибыль:42.000.000

Разница:24.500.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

2020/2021